Pride 22: Beasts From The East 2 foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships. Aconteceu no Nagoya Rainbow Hall em Nagoya, Japão em . O evento contou com a estréia no Pride do ex-Campeão Peso Pesado do UFC Kevin Randleman.

Resultados

Ligações Externas 
 Site Oficial do Pride
 Sherdog.com

2002 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2002